Kapten Bölja kan avse

 Kapten Bölja – smeknamnet på göteborgspolitikern Hans Hansson (1906-1993), se Hans Hansson (politiker)
 Kapten Bölja – en karaktär i den tecknade serien Knoll och Tott
 Kapten Bölja (musikgrupp) – en folkmusikgrupp från Hälsingland